Кульбеков — фамилия тюркского происхождения. Известные носители:

 Кульбеков, Биржан Амангельдыулы (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Кульбеков, Туржан (1898—19??) — Герой Социалистического Труда.